Crystal () — может означать:

 Crystal — песня британской группы New Order, выпущенная на сингле в 2001 году в преддверии альбома «Get Ready».
 Crystal — объектно-ориентированный язык программирования общего назначения.

См. также 

 The Crystals
 Кристал